El término William Smith, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

a William Smith (1756–1835), un político inglés;
a William Smith (1769–1839), un geólogo británico;
a William Smith (1775–1820), un explorador británico;
a William Smith (1790–1847), un capitán de barco británico que descubrió las islas Shetland del Sur;
a William Smith (1811–1893), líder en el Movimiento de los Santos de los Últimos Días;
a William Smith O'Brien (1803–1864), un miembro del Parlamento nacionalista irlandés y líder del movimiento Young Ireland;
a William Smith (1813–1893), un lexicógrafo británico;
a William Smith (1924–2013), un nadador estadounidense;
a William Smith (1928–2008), un deportista estadounidense especialista en lucha libre olímpica;
a William Smith (1934–2021), un actor estadounidense;
a William Smith, un boxeador que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 en la categoría entre las 112 y las 118 libras;
a William Smith, un ciclista sudafricano que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 en la prueba de tándem;
a William C. Smith, un baloncestista estadounidense nacido en 1953;
a William A. Smith, un baloncestista estadounidense nacido en 1949;
a William F. Smith, un baloncestista estadounidense nacido en 1939;
a William Smith (1756–1835), un político abolicionista inglés;
a Willie "The Lion" Smith (1893–1973), un pianista de jazz estadounidense.